Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Штеффі Граф.

Граф потім виграла титул, перемігши у фіналі Ліндсі Девенпорт з рахунком 4–6, 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Ліндсі Девенпорт (фінал)
  Мартіна Хінгіс (чвертьфінал)
  Яна Новотна (2-ге коло)
  Аранча Санчес Вікаріо (2-ге коло)
  Моніка Селеш (півфінал)
  Наталі Тозья (півфінал)
  Патті Шнідер (2-ге коло)
  Сандрін Тестю (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Advanta Championships 1998 of Philadelphia Draw 

Тур WTA 1998
1998